Grabovica est un toponyme qui peut désigner :

Grabovica, un village situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Grabovica, un village situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
Grabovica, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
Grabovica, un village situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Grabovica, un village situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Grabovica, un village situé dans la municipalité de Vlasenica et dans la République serbe de Bosnie ;
Grabovica, un village situé dans la municipalité de Žepče, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Grabovica, une localité située dans la municipalité de Dvor, comitat de Sisak-Moslavina ;

Grabovica, un village situé dans la municipalité de Šavnik ;

 Grabovica, un village situé dans la municipalité de Despotovac, district de Pomoravlje ;
 Grabovica, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
 Grabovica, un village situé dans la municipalité de Kladovo, district de Bor ;
 Grabovica, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.